

Musica 
Tru – album del rapper Cro

Codici 
 TRU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Trujillo (Perù)